Bengt Jansson – szwedzki żużlowiec
 Börje Jansson – szwedzki szachista
 Eugène Jansson – szwedzki malarz
 Henrik Jansson – szwedzki snowboardzista
 Jan Jansson – szwedzki piłkarz
 Lars Jansson – fiński pisarz i rysownik
 Lars Jansson – szwedzki żużlowiec
 Pontus Jansson – szwedzki piłkarz
 Tommy Jansson – szwedzki żużlowiec
 Tove Jansson – fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka
 Ulrik Jansson – szwedzki piłkarz
 Viktor Jansson – fiński rzeźbiarz
 Signe Hammarsten-Jansson – szwedzka grafik

Zobacz też 
 Janson
 Jansen